Le château de la Rivière désigne plusieurs châteaux :

 château de La Rivière (Allier), situé dans la commune de Chareil-Cintrat ;
 château de la Rivière (Eure-et-Loir), situé dans la commune de Pontgouin,  ;
 château de La Rivière (Gironde), domaine situé dans la commune de La Rivière ;
 château de la Rivière (Loiret), situé dans la commune de Châtenoy,  ;
 château de la Rivière (Loire-Atlantique), situé dans la commune de Pannecé ;
 château de la Rivière (Manche), situé dans la commune de Saint-Fromond ;
 château de la Rivière (Seine-et-Marne), situé dans la commune de Thomery.

Notes et références 

Rivière